Desa Bantarjaya kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Bantarjaya (administrativ by i Indonesien, lat -6,53, long 106,73), Jawa Barat, 
 Desa Bantarjaya (administrativ by i Indonesien, lat -6,21, long 107,27), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar